Софора японська () — дерево родини бобових

Пам'ятки природи 
 Софора японська — ботанічна пам'ятка природи, Тернопільська область, м. Заліщики
 Софора японська — ботанічна пам'ятка природи, Вінницька область, м. Тульчин
 Софора японська — ботанічна пам'ятка природи, Вінницька область, с. Зозулинці (Козятинський район)
 Софора японська плакуча — ботанічна пам'ятка природи, м. Одеса
 Софора японська (втрачена) — втрачена ботанічна пам'ятка природи, Хмельницька область